

Lugares 
 Alarcia, localidad de la provincia de Burgos (España).

Apellido 
 Alarcia, es un apellido toponímico del mundo hispanohablante.

Personas relevantes con el apellido Alarcia

Argentina 
 Fermín Alarcia, diputado argentino por Córdoba (1960 y 1962) por la Unión Cívica Radical Intransigente.
 María Leonor Casari de Alarcia, diputada argentina por Córdoba (1989) por el Frente Justicialista Popular.

España 
 Julián Alarcia Hernando, teniente de alcalde de Santa Cruz del Valle Urbión por el Partido Popular.
 Zutoia Alarcia, actriz española.
 Rafael Álvarez Alarcia, futbolista español que jugó en varios equipos de la Primera División de los años 60